Le ministère des Affaires générales peut faire référence à :

 Maroc : Ministère des Affaires générales et de la Gouvernance
 Pays-Bas : Ministère des Affaires générales